34. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 18–19 lutego 1933 roku w Norwegii, w Trondheim. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Øen Stadion po raz czwarty (wcześniej w 1907, 1911 i 1926). W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Mistrzostwo zdobył reprezentant gospodarzy Hans Engnestangen.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarzy z 5 krajów. Sklasyfikowanych zostało 17.

Wyniki 
 DNF – nie ukończył, DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1933 w sportach zimowych
1933 w Europie
Norwegia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Trondheim